Arabski alfabet białoruski – alfabet wykształcony w XVI wieku na potrzeby Tatarów litewskich, którzy przejęli język ruski. Jako iż w podstawowym alfabecie arabskim brakowało niektórych liter, wykorzystano litery perskie lub utworzono nowe.

Np. dla głosek: ž, č i p (ж, ч i п) przyjęto znaki:

پ چ ژ

A dla głosek: dz i c (дз i ц) utworzono nowe znaki:

ࢯ ࢮ
Dwa ostatnie znaki w standardzie Unikodu mają zajmować kolejno miejsca: U+08AE oraz U+08AF.

Wszystkie znaki w różnych alfabetach

Samogłoski

Spółgłoski

Ligatura

Zobacz też 
 Kitady
 Tefsir miński

Przypisy

Bibliografia 
 Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] – Вільня: Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск: Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства „Адраджэньне”, 1991 [факсімільн.]. – 3-е выд.

B
Polscy Tatarzy
Język białoruski